Patronyme :
Arnold Zellner (1927-2010), économiste et statisticien américain.
David Zellner (1974-), réalisateur, scénariste et acteur américain.
Kathleen Zellner, avocate américaine née en 1949.
Martina Zellner (1974-), biathlète allemande.
Torrance Zellner (1970-), athlète américaine.

Autres :
(2411) Zellner, un astéroïde.